«Мохаммедан» — название футбольных клубов:

 «Мохаммедан» — Дакка, Бангладеш.
 «Мохаммедан» — Калькутта, Индия.
 «Мохаммедан» — Читтагонг, Бангладеш.